Eustache I peut faire référence à :

 Eustache I, comte de Boulogne de 1033 à 1047 ;
 Eustache I (v. 1016-†1052/1065), comte de Guînes ;
 Eustache I (1071-†1123), vassal du Baudouin I de Jérusalem.

Voir aussi